Emina – molecola derivata dall'emoglobina
 Emina – nome proprio di persona femminile
 Emina – poesia di Aleksa Šantić
 Lucio Cassio Emina – storico romano